Читрал:
 Читрал (княжество) — туземное княжество Британской Индии до 1947 года, а затем княжеское государство Пакистана до 1969 года.
 Читрал (округ) — округ в Пакистане.
 Читрал (город) — город в Пакистане.
 Читрал (река) — река в одноименной долине Гиндукуша.
 Читрал (долина) — долина в горах Гиндукуша.